Гарнетт () — английская фамилия. Известные носители:

 Гарнетт, Джошуа (род. 1994) — игрок в американский футбол.
 Гарнетт, Дэвид (1892—1981) — английский писатель и издатель.
 Гарнетт, Кевин (род. 1976) — американский баскетболист.
 Гарнетт, Констанс Клара (1861—1946) — английская переводчица.
 Гарнетт, Майкл (род. 1982) — канадский хоккеист.
 
 Гарнетт, Роберт (1819 — 1861) — американский военный
 Гарнетт, Тэй (1894—1977) — американский кинорежиссёр и сценарист.